Elitserien i ishockey 1931/1932 var högsta serien i svensk ishockey under säsongen. Serien spelades som dubbelserie där alla alg mötte varandra två gånger. Den stora händelsen under säsongen var öppnandet av Lindarängens ispalats som bevakades intensivt av pressen. Rinken mätte 50 x 27,5 m och man räknade med att kunna ta in  åskådare. Invigning med tal av kung Gustav V:s skedde den 5 december. Därefter match mellan IK Göta och Södertälje där Raoul Le Mat var domare. Elitserien vanns av AIK strax före Hammarby. Sist placerade sig Karlberg och Nacka som flyttades ner till Klass I.



Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Klass I i ishockey 1931/1932
 Svenska mästerskapet i ishockey 1932
 Ishockey vid olympiska vinterspelen 1932

Källor

1931 i Sverige
1932 i Sverige
Ishockeysäsongen 1931/1932
1931/1932